CONCACAF Champions League 2009-2010 – edizione del torneo di calcio della CONCACAF
 CONCACAF Champions League 2009-2010 – girone dell'edizione del torneo di calcio
 CONCACAF Champions League 2009-2010 – turno preliminare dell'edizione del torneo di calcio